Никола́й Беке́тов: Бекетов, Николай Алексеевич (?—187?) — русский морской офицер, друг поэтов Дениса Давыдова, Петра Вяземского и Баратынского.
 Бекетов, Николай Андреевич (1790—1829) — русский историк, экономист, профессор.
 Бекетов, Николай Николаевич (1827—1911) — русский физико-химик, один из основоположников физической химии и химической динамики.